Грембкув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Венгрувский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 4650 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Александрувка
 Хоечно-Сыбиляки
 Хоечно-Цесаже
 Галки
 Грембкув
 Гродзиск
 Яблонна
 Колёня-Синоленка
 Копце
 Кузки
 Лесьногура
 Нова-Суха
 Нова-Тшчанка
 Огрудек
 Ощеже
 Побратымы
 Подсуше
 Полькув-Дадбоги
 Полькув-Сагалы
 Прошев-А
 Прошев-Б
 Слухоцин
 Стара-Суха
 Стара-Тшчанка
 Стависка
 Суходул
 Тшебуча
 Зомаки
 Жарнувка

Соседние гмины 
 Гмина Калушин
 Гмина Котунь
 Гмина Лив
 Гмина Мокободы
 Гмина Вежбно

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства